Bugyi (település), Pest megyében található község, melynek neve a Bud, Budi kezdetű szláv személynévből ered, melynek első említése 1321-ből való Budymatheusfelde formában (Bugyi Máté földje)
 Bugyi (ruha), női alsó fehérnemű becézett alakja, a bugyogó (buggyos nadrág) rövidítése
 Bugyi, az iratok lefűzésére használt genotherm közkeletű megnevezése